Атояк () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в Горном регионе. Административный центр — город Атояк.

История

Состав

Примечания

Ссылки 
 Datos Generales actualizados de Atoyac

Муниципалитеты Веракруса